Vladimir Galaktionovič Korolenko
3835 Korolenko